Sânpaul ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sânpaul (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
 Sânpaul (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș

 Sânpaul (Harghita), Dorf im Kreis Harghita mit Kastell Sânpaul
 Sânpaul (Arad), Dorf im Kreis Arad
Siehe auch:
 Sankt Paul